Příjmení Balogh nese více různých osobností:

 Berco Balogh (* 1961) – slovenský zpěvák a hudebník
 Csaba Balogh (* 1987) – maďarský šachový velmistr
 Ján Balogh (* 1944) – slovenský fotbalista
 Štefan Balogh (* 1943) – slovenský a československý politik

Podobné názvy 
 Balog
 Baloga
 Balogi